

Qualificazioni

Finale 

Ginnastica artistica ai Giochi della XXIX Olimpiade